Chalastra, genre de papillon Geometridae
 Chalástra,  ancien dème en Macédoine-Centrale (Grèce).